Zamil Group Holding Company () - інвестиційна холдингова компанія з штаб-квартирою в Ель-Хубарі, Саудівська Аравія. Діяльність Zamil Group зосереджена на власних, спільних підприємствах та публічних компаніях, що займаються виробництвом будматеріалів, інвестиціями, офшорами, нафтохімією, нерухомістю, торгівлею послугами.

Історія

1920—1999

Історія компанії починається в 1920-х роках, коли шейх Абдулла Хамад Аль Заміль (1897-1960) із Унайзи, Саудівська Аравія, розпочав торгівельну діяльність у Бахрейні. У 1940-х роках бізнес розширюється на сферу нерухомості (була заснована компанія Zamil Real Estate). У 1959 році Zamil Real Estate побудувала найвищу будівлю (на той час) в Аль-Хубарі, Саудівська Аравія. У 1974 році було засновано Zamil Aluminium (нині Zamil Architectural Industries). У 1975 році почала свою діяльність Arabian Refrigeration Industries, яка зараз відома як Zamil Air Conditioners (ZAC). Компанія розпочала свою діяльність за ліцензійною угодою з американською компанією Friedrich Air Conditioning, що випускає кондиціонери та охолоджуючу продукцію. У 1976 році було створено Zamil Steel, як спільне підприємство з Soule Steel в 1930-х роках.

Zamil Offshore Construction була заснована у 1977 році. Також цього року було засновано компанію Zamil Operations & Maintenance, що надає послуги з експлуатації та технічного обслуговування в Саудівській Аравії. У 1980 році було засновано виробничу компанію Zamil Plastics. У 1988 році Zamil Plastics була придбана як компанія, що знаходиться у повній власності, і виробляє різноманітну пластикову упаковку, таку як упаковка для харчових продуктів, промислові ящики та інженерні вироби. У 1982 році була створена компанія Arabian Gulf Construction (AGC) як організація з розробки електричних та механічних систем.

У 1997 році була створена Zamil Industrial Coatings (ZINDCO) для виробництва покриттів для будівельної галузі в Саудівській Аравії. Також цього року було засновано Gulf Stabilizers Industries (GSI) - спільне підприємство Zamil Group Holding Company та Great Lakes Chemical Corporation (нині Chemtura Corporation). Компанія Gulf Stabilizers Industries розпочала виробництво на початку 2001 року як виробник хімікатів та змішувачів для приготування антиоксидантів та полімерних добавок. У 1998 році була утворена Zamil Industrial Investment Company, як акціонерне товариство шляхом злиття компаній, які раніше повністю належали Zamil Group Holding Company. В 2002 році Zamil Industrial Investment Co. стала публічною компанією та була зареєстрована на Саудівській фондовій біржі (Tadawul) під символом: 2240.

У 1999 році була створена нафтохімічна та хімічно-виробнича компанія Sipchem та перетворена на закрите акціонерне товариство. Пізніше, у 2006 році компанія також почала котируватися на Саудівській фондовій біржі.

2000—2009
На початку 2000 року Zamil Group підписує угоду про дистриб'юцію продукції німецької компанії Wacker Chemie, виробника силіконових герметиків, що використовуються в будівництві, транспорті, електротехнічній промисловості та в багатьох інших галузях. У червні 2005 року Zamil Group та американська нафтохімічна компанія Huntsman Corporation оголосили про створення заводу з виробництва етиленаміну у промисловому місті Джубайл. Через п'ять років, в 2010 році, завод був офіційно відкритий. У 2004 році компанія була створена Sahara Petrochemicals Company, як саудівське акціонерне товариство.

У грудні 2007 року Zamil Group підписала контракт із Brandt Engineered Products Limited (Канада) на будівництво нового заводу з переробки безшовних труб у 2-му промисловому місті Даммам. У 2008 році холдингова компанія Zamil Group пожертвувала п'ять мільйонів ріалів у Фонд підтримки дослідних та освітніх програм Університету нафти та мінералів імені короля Фахда (King Fahd University of Petroleum and Minerals).

У листопаді 2008 року Zamil Steel відкрив фабрику в Пуні, Індія. Інвестиції в завод становили близько 120 мільйонів саудівських ріалів. У травні 2009 року Zamil Group підписує партнерство з Huntsman в Головному інвестиційному офісі в Ер-Ріяді, угоду про створення компанії Arabian Amines з інвестиціями в 500 мільйонів ріалів для будівництва заводу з виробнитцва етилену.

2010—до сьогодні
У грудні 2010 року Zamil Group та французька компанія Saur, що спеціалізується на водних ресурсах, розпочали управління водопровідною мережею в Мецці та сусідньому Таїфі в рамках зусиль Саудівської Аравії щодо більш ефективного використання своїх водних ресурсів. У червні 2011 року компанія Riyadh Valley, інвестиційний підрозділ Університету короля Сауда, оголосила про укладання партнерства з Cerner Corporation та Zamil Group з метою створення компанії Riyadh Valley HIS. В рамках співпраці будуть запропоновані медичні інформаційні системи та послуги лікарням, пов'язаним з Університетом короля Сауда, іншим лікарням Міністерства вищої освіти та приватним лікарням по всій Саудівській Аравії.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Підприємства Саудівської Аравії
Промисловість Саудівської Аравії